Questa voce fornisce una lista di stati del mondo ordinata per il loro prodotto interno lordo (PIL) PPA procapite.

Questo rappresenta il valore di tutti i prodotti finiti e per uno stato in un dato anno diviso per la popolazione media dello stato per lo stesso anno.

Essendo calcolate sul PIL adeguato alle parità dei poteri di acquisto e quindi tenendo conto del diverso costo della vita dei diversi paesi, questi valori meglio rappresentano la ricchezza dei diversi popoli dei diversi paesi rispetto alla lista di Stati per PIL (nominale) pro capite e permettono quindi di comparare più fedelmente, anche se non esaustivamente, il benessere relativo dei singoli paesi.

Lista dei paesi

Note

Voci correlate 
Classificazioni dei paesi poveri
Confronto tra PIL nominale e PIL (PPA)

PIL (PPA) pro capite
Stati per PIL (PPA) pro capite